Adam Ild Rohweder (født 3. oktober 1987) er en dansk skuespiller uddannet fra Skuespillerskolen Ophelia i 2010. Har medvirket i en række danske spillefilm, bl.a. Fasandræberne, Skammerens Datter, Holiday, og Hvor Kragerne Vender.

Har bl.a. medvirket på tv i bl.a. Ole Bornedals dramaserie 1864, den Sundance udtaget miniserie Kemohjerne, datingserien Yes No Maybe og julekalenderen Kometernes jul.

Filmografi

Film

TV

Reklame 
 Unibet (2015)

Priser 
 2013: Youngcuts Filmfestival - Bedste Mandlige Skuespiller (Om Vold)
 2021: Nordic International Film Festival - Best Actor (Hvor Kragerne Vender)
 2022: Robert Prisen - Nomineret til Bedste Mandlige Birolle (Hvor Kragerne Vender)

Eksterne henvisninger 
 
 
 http://oakmediamanagement.com/Adam-Ild-Rohweder

Skuespillere fra Danmark